!Artigos com microformatos 'espécies'

Mellisugini é uma das três tribos que constituem a subfamília Trochilinae, pertencente à família Trochilidae, que inclui os beija-flores. As outras tribos existentes nesta subfamília são Lampornithini (colibris) e Trochilini (asas-de-sabre, esmeraldas).

Esta tribo contém um total de 37 espécies, divididas em 16 gêneros.

Filogenia 
Um estudo filogenético molecular dos beija-flores publicado em 2007 descobriu que a família era composta por nove clados principais. Quando Edward C. Dickinson e James Van Remsen, Jr. atualizaram o Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World para a quarta edição em 2013, eles basearam sua classificação nesses resultados e colocaram três dos nove clados na subfamília Trochilinae. Os clados foram colocados em tribos separadas que receberam o nome de Mellisugini, Lampornithini e Trochilini. A tribo Mellisugini com a atual circunscrição foi introduzida em 2009. A subfamília Mellisuginae foi introduzida pelo naturalista alemão Ludwig Reichenbach em 1854.
O cladograma acima da família dos beija-flores é baseado em estudos filogenéticos moleculares de Jimmy McGuire e colaboradores publicados entre 2007 e 2014.  Os nomes latinos são aqueles propostos por Dickinson e Remsen em 2013.

O cladograma exibido acima apresenta as relações entre os gêneros e é baseado em um estudo filogenético molecular de Yuyini Licona-Vera e Juan Francisco Ornelas publicado em 2017. Os resultados estão de acordo com a filogenia de publicada em 2014 por Jimmy McGuire e outros colaboradores.

O gênero Calliphlox foi considerado polifilético. Como parte da classificação revisada para criar gêneros monofiléticos, o estrelinha-das-baamas e o estrelinha-de-inágua foram movidos para o gênero ressuscitado Nesophlox. Mais tarde, o gênero Philodice foi ressuscitado para acomodar a estrelinha-zumbidora e a besourinho-estrelinha.

O gênero Atthis contendo o zumbidor-guatemalteco e o zumbidor-mexicano foi incorporado ao Selasphorus. Os gêneros foram, portanto, fundidos e, de acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica como Selasphorus tem prioridade sobre Atthis, as duas espécies foram transferidas para Selasphorus.

Características distintas 
Os machos da maioria das espécies desta tribo possuem penas de cauda especializadas que produzem sons durante o ritual de acasalamento. Isso não se restringe a esta tribo, pois os machos do gênero Discosura pertencentes à tribo Lesbiini também podem produzir sons de suas penas da cauda.

A maioria dos beija-flores migratórios são encontrados nesta tribo. Exemplos notáveis são o beija-flor-ruivo (Selasphorus rufus) que se reproduz no norte do Canadá e Alasca e hiberna no México, e o beija-flor-de-pescoço-vermelho (Archilochus colubris) que se reproduz no leste dos Estados Unidos e depois atravessa o Golfo do México para invernar no México e na América Central. Existem cinco outros migrantes de longa distância na tribo: o beija-flor-de-cauda-larga (Selasphorus platycercus), o beija-flor-calíope (Selasphorus calliope), o beija-flor-de-allen (Selasphorus sasin), o beija-flor-de-garganta-preta (Archilochus alexandri) e o beija-flor-luminoso (Calothorax lucifer). É provável que o comportamento migratório tenha evoluído várias vezes.

Lista taxonômica 
A tribo contém 37 espécies, divididas nos respectivos gêneros.

Referências

Fontes 

Aves da América
Troquilídeos
Tribos de apodiformes